C13 ou C-13 peut faire référence à :
 C-13, un personnage de Dragon Ball ;
 HMS C13, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Route Catalane C-13, une route autonome catalane ;
 Sauber C13, une formule 1 de l'écurie suisse Sauber ;
 Tumeur maligne de l'hypopharynx, d'après la classification internationale des maladies ;
 un type de prise électrique selon la norme CEI 60320 ;
 L'amas de la Chouette, un amas ouvert dans la constellation de Cassiopée, noté C13 au catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Homonymie